Robert Boyd († 1482),  Boyd, Gardien de l'Écosse de 1466 à 1469.
 Robert A. Boyd (1918-2006), ingénieur québécois et maître d'œuvre du projet de la Baie-James.
 Robert Boyd, professeur d'anthropologie à l'université de Californie, coauteur de L'Aventure humaine.